Spencer [spensr] může znamenat:

příjmení osob
 Abigail Spencer (1981) – americká herečka
 Alberto Spencer (1937–2006) – ekvádorský fotbalový útočník
 Bud Spencer (1929–2016), rozený jako Carlo Pedersoli – italský herec
 Herbert Spencer (1820–1903) – britský sociolog a filozof
 Jeremy Spencer (1948) – britský kytarista
 Jesse Spencer (1979) – australský herec a hudebník
 Levern Spencerová (* 1984) – atletka, reprezentantka Svaté Lucie ve skoku do výšky
 Octavia Spencerová (* 1970) – americká herečka
 Percy Spencer (1894–1970) – americký vynálezce mikrovlnné trouby
 Stanley Spencer (1891–1959) – anglický malíř
 Tereza Spencerová (1965–2020) – česká novinářka, publicistka a transsexuální aktivistka

britský šlechtický rod hrabat Spencerů
 Diana Frances Spencerová viz Princezna Diana – (1961–1997) – manželka prince Charlese, matka dvou princů, babička třetího následníka trůnu
 George Spencer, 4. vévoda z Marlborough (1739-1817)
 Georgiana Spencer viz Georgiana Cavendishová
 John Spencer-Churchill, 7. vévoda z Marlborough (1822–1883), britský politik
 Winston Leonard Spencer-Churchill viz Winston Churchill (1874–1965) – britský politik, spisovatel, nositel Nobelovy ceny, historik, žurnalista, voják

rodné jméno
 Charles Spencer Chaplin (1889–1977) – americký filmový komik britského původu
 Spencer Tracy (1900–1967) – americký herec, držitel dvou Oscarů

jiný význam
 Marks & Spencer – obchodní značka pánských oděvů a stejnojmenná britská obchodní firma
 Spencer County – dva okresy v USA
 The Spencer Davis Group – britská beatová skupina